Federico Eugenio Carlos Pablo Luis de Wurtemberg (; Oels, 8 de enero de 1788-Carlsruhe, 16 de septiembre de 1857) fue un príncipe alemán y general de infantería del Ejército Imperial ruso durante las guerras napoleónicas.

Primeros años y familia 
El duque Eugenio nació en Oels, Baja Silesia, Reino de Prusia (ahora Oleśnica, Polonia) siendo hijo del duque Eugenio Federico de Wurtemberg (1758-1822) (hijo del duque Federico II Eugenio de Wurtemberg, y de la margravina Federica de Brandeburgo-Schwedt) y de su esposa, la princesa Luisa de Stolberg-Gedern (1764-1834) (hija del príncipe Cristián Carlos de Stolberg-Gedern y de la condesa Leonor de Reuss-Lobenstein). Su hermano menor fue el explorador y duque Pablo Guillermo de Wurtemberg. Su tía era la emperatriz María Fiódorovna, la consorte del zar Pablo I de Rusia.

Desde 1775 vivió en Rusia. Siendo niño, Eugenio siguió a su tía en la corte del zar. Después de sus años de cadete en San Petersburgo, empezó una brillante carrera en el Ejército Imperial ruso. El asesinato de su tío, Pablo I, en 1802 interrumpió su primer periodo de servicio militar. Su educación posterior tuvo lugar en Silesia por Ludwig von Wolzogen.

Carrera militar 
Después de unos pocos años su carrera militar se reactivó y para 1805 ya era mayor general. Participó en las campañas de 1806-1807 en Prusia Oriental contra Francia y en 1810 en parte de Turquía. Acompañó a su padre Eugenio Federico, quien era comandante de la Reserva Prusiana, en 1806. Se unió al personal del general ruso Bennigsen. En 1812, era comandante de división (4.ª división del II Cuerpo) a las órdenes de Barclay de Tolly. Durante la invasión francesa de Rusia luchó en las batallas de Borodino y Krasnoi. Durante la guerra de la Sexta Coalición, luchó en cinco de las batallas principales. En la batalla de Lutzen, el cuerpo de ejército de Eugenio se vio fuertemente atrapado y sufrió muchas bajas con la recaptura de poblaciones tomadas por los franceses. En la batalla de Bautzen, los hombres de Eugenio, actuando como retaguardia rusa, frenaron el avance francés con la defensa de posiciones sobre las colinas y por detrás de un villorrio. El lento avance de los franceses enfureció al propio Napoleón, quien tomó personalmente el control sobre el comando del avance de la vanguardia, aunque no logró hacerlo mejor. En la batalla de Dresde, las fuerzas de Eugenio, sobrepasadas numéricamente, sostuvieron a las fuerzas del general francés Vandamme por un día antes de retirarse. En la batalla de Kulm, Eugenio sufrió más de 3.000 bajas en su victoriosa revancha sobre Vandamme. En la batalla de Leipzig, la mayor parte de la artillería de Eugenio fue destruida por los franceses. A pesar de esto, y a pesar de las pérdidas en Kulm solo unas semanas antes, la infantería de Eugenio se sostuvo de forma heroica y tenaz. Dos tercios de sus tropas y todos los comandantes de su regimiento sufrieron baja.

En 1828, comandó el 7.º Cuerpo del Ejército Ruso en la guerra ruso-turca (1828-1829). Se retiró del servicio después del Tratado de Adrianópolis.

Estaba interesado en la música. Estuvo familiarizado con la música de Carl Maria von Weber, quien fue el director musical de su padre entre 1806-1807. También compuso varias óperas, y muchas canciones, incluyendo "El Fantasma de la Novia".

Matrimonios y descendencia 

El 21 de enero de 1817, en Arolsen, se casó con la princesa Matilde de Waldeck-Pyrmont (1801-1825), hija del príncipe Jorge I de Waldeck-Pyrmont y de la princesa Augusta de Schwarzburgo-Sondershausen. Tuvieron tres hijos:
 María (25 de marzo de 1818-10 de abril de 1888), desposó en 1845 con el landgrave Carlos II de Hesse-Philippsthal; con descendencia.
 Eugenio (25 de diciembre de 1820-8 de enero de 1875), desposó en 1843 con la princesa Matilde de Schaumburg-Lippe; con descendencia.
 Guillermo Alejandro (13 de abril de 1825-15 de abril de 1825).

A la muerte de su primera esposa, Eugenio se casó por segunda vez en 1827 con la princesa Elena de Hohenlohe-Langenburg (1807-1880), hija del príncipe Carlos Luis I de Hohenlohe-Langenburg y de la condesa Amalia Enriqueta de Solms-Baruth. Tuvieron cuatro hijos:
 Guillermo (20 de julio de 1828-5 de noviembre de 1896).
 Alejandrina Matilde (16 de diciembre de 1829-2 de septiembre de 1913).
 Nicolás (1 de marzo de 1833-22 de febrero de 1903), desposó en 1868 con su sobrina, Guillermina de Wurtemberg; sin descendencia
 Inés (13 de octubre de 1835-10 de julio de 1886), desposó en 1858 con el príncipe Enrique XIV de Reuss (línea menor); con descendencia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: page 222

Enlaces externos 
Genealogics - Leo van de Pas - Eugen, Herzog von Württemberg
thePeerage.com - Eugen Herzog von Württemberg
Topic: Duke Eugen von Württemberg (1788–1857) and his descendants

Militares de Prusia
Generales del Imperio ruso
Comandantes de las guerras napoleónicas
Duques de Wurtemberg
Caballeros de la Orden militar de María Teresa
Duques no reinantes de Württemberg
Personas de la Provincia de Silesia